L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Lausanne plus communément appelé le Ladies Open Lausanne se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
Tamara Zidanšek remporte le tournoi en simple, Susan Bandecchi et Simona Waltert celui en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lausanne
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Lausanne
Sport en Suisse en 2021
Tennis en juillet 2021
Tournoi de tennis de Lausanne